Kupat cholim  je hebrejský výraz pro zdravotní pojišťovnu (doslova: nemocenská pokladna). Může odkazovat na:

 Klalit
 Kupat cholim amamit
 Kupat cholim le'umit
 Kupat cholim me'uchedet
 Kupat cholim šel ha-Cijonim ha-klalijim
 Makabi šerutej bri'ut